Glugea är ett släkte av svampar. Glugea ingår i familjen Glugeidae, ordningen Microsporida, klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Glugea